Візела  () — португальська власна назва.

Топоніми

Візела — муніципалітет.
 Санту-Адріан-де-Візела — парафія.
 Сан-Жуан-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Мігел-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Пайю-де-Візела — парафія.